Чемпионат Европы по дзюдо — спортивное состязание в Европе, организуемое . Чемпионат проводится под эгидой Международной федерации дзюдо и института Кодокан.

Первый чемпионат Европы состоялся в Париже в 1951 году, и с той поры он проходит ежегодно. Первоначально чемпионат проводился только среди мужчин, с 1975 года стал проходить и чемпионат среди женщин. С 1961 года Международной федерацией университетского спорта проводится чемпионат Европы по дзюдо среди студентов. С 1962 чемпионат Европы по дзюдо среди взрослых спортсменов был разбит на соревнования среди любителей и среди профессионалов (тогда это называлось «открытой категорией»), где выступали инструктора и преподаватели дзюдо, которые по олимпийским стандартам не подпадали под определение любителей. Тогда же стали проводить командный чемпионат по дзюдо. С 1964 года МФД и Кодокан включили в программу ежегодного чемпионата соревнования по дзюдо среди юниоров. С 1974 года проводятся также чемпионаты среди женщин. В 2004—2007 годах проводились чемпионаты Европы в абсолютной весовой категории. Чемпионаты были совместными для мужчин и женщин. С 2000-х гг. проводятся также Чемпионаты Европы по дзюдо среди слепых и слабовидящих.

Список чемпионатов

Регулярные чемпионаты

Абсолютные чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Европейский союз дзюдо